Эмигрант:

 Эмигрант — индивид, совершивший эмиграцию.
 «Эмигрант» (1934) — фильм киностудии Таджикфильм, режиссёр Камиль Ярматов.
 «Эмигрант» (1972) — итальянский фильм с Адриано Челентано в главной роли.

Во множественном числе 
 «Эмигранты» («Чёрное золото», 1931) — роман Алексея Толстого.
 «Эмигранты» (1971) — шведский художественный фильм режиссёра Яна Труэля.
 Эмигранты времён Французской революции

См. также 
 Эмиграция
 Эмиграция из России
 Внутренняя эмиграция
 Украинская эмиграция
 Шведская эмиграция в Соединённые Штаты
 Невозвращенцы
 Отказник (эмиграция)
 Литература изгнания